Суперліга Данії сезону 2014–2015 — 25-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Вперше чемпіоном став Мідтьюлланн.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

 

Позначення:

Найкращі бомбардири 

Джерело: Бомбардири

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті УЄФА 
 Суперліга Данії на soccerway  

2014-2015
Данія
Данія
2014 у Данії
2015 у Данії